Autostrada A22 in Austria
 Autostrada A22 in Francia
 Autostrada A22 in Italia